Colt M1908 Pocket Hammerless – amerykański pistolet samopowtarzalny
 Schwarzlose M1908 – austriacki pistolet samopowtarzalny